Алекса́ндр Анто́нович На́дсон (, фамилия при рождении Бо́чка, ; 8 августа 1926, Городея, Новогрудское воеводство — 15 апреля 2015, Лондон) — священник Белорусской грекокатолической церкви, апостольский визитатор для белорусов-грекокатоликов эмиграции, видный деятель белорусской эмиграции.

Биография 
Родился 8 августа 1926 года в деревне Городея неподалёку от Несвижа Новогрудского воеводства Польши (ныне Несвижский район Минской области Белоруссии) в семье учителей. Учился в наставницкой семинарии Несвижа. Окончил курсы младших руководителей Союза Белорусской Молодежи в Альбертине. В июне 1944 года стал курсантом Минской офицерской школы Белорусской Краевой Обороны. 

В 1944 году эмигрировал из Белоруссии, вступил во 2-й Польский корпус, сражавшийся с нацистами в Италии. В боях был ранен. В 1946 году переехал в Великобританию, где проходил обучение в Лондонском университете.

Был одним из основателей Ассоциации белорусов в Великобритании и её главой в 1951—1953 годах. Был редактором нескольких белорусских эмигрантских изданий.

С 1953 года обучался в Понтификальном греческом колледже в Риме. 23 ноября 1958 года был рукоположен в священники. В 1959 году вернулся в Лондон, где продолжил свою деятельность в общественных и религиозных организациях белорусской диаспоры. С 1981 года отец Александр Надсон — директор Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины в Лондоне. В 1981 году он стал главой миссии Белорусской грекокатолической церкви в Лондоне, в 1986 году был назначен апостольским визитатором для белорусов-грекокатоликов. В 1994 году, после восстановления возможности для Белорусской грекокатолической церкви свободно функционировать в Белоруссии, отец Александр Надсон стал апостольским визитатором для белорусов-грекокатоликов эмиграции, а архимандрит Сергей Гаек — апостольским визитатором для грекокатоликов Белоруссии. В начале 90-х годов о. Надсон принимал активное участие в сборе средств на Западе для оказания помощи белорусам, пострадавшим от чернобыльской аварии.

24 ноября 2008 года в минском храме святого Симеона и святой Елены торжественно отмечалось 50-летие священства о. Александра Надсона

Литературная деятельность 
Отец Александр Надсон — автор ряда книг по истории Белоруссии, специалист в области белорусской светской и духовной литературы XVI—XVII веков. Он автор перевода литургических текстов византийского обряда на белорусский язык. В 1994 году Ватикан официально утвердил перевод о. Александра Надсона как нормативный для Белорусской грекокатолической церкви.

Примечания

Ссылки 
 Сайт работ и литургических переводов о. Александра Надсона «Часасловец»
 Белорусская Греко-католическая церковь
 Интервью с о. Надсоном 
 Белорусская библиотека и музей имени Франциска Скорины в Лондоне

Священники Белорусской грекокатолической церкви
Религиозные деятели Белоруссии
Религиозные деятели Великобритании
Члены Союза белорусской молодёжи
Члены Белорусской краевой обороны
Персоналии:Армия Андерса